Revista Sevillana puede hacer referencia a:
 Revista Sevillana, revista publicada en Sevilla a lo largo de 1863.
 Revista Sevillana, revista publicada en Sevilla entre 1872 y 1873.